Rudini steht für:
 Rudini (General) (1929–2006), indonesischer General und Politiker
di Rudini:
 Alessandra di Rudini (1876–1931), italienische Karmelitin und Priorin
 Antonio Starabba di Rudinì (1839–1908), italienischer Politiker
Siehe auch:
 Kabinett Rudinì